Ла-Тоба () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гвадалахара, в составе автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Серрания. Занимает площадь 36,69 км². Население — 107 человек (на 2010 год).

Население

Примечания 

Муниципалитеты Гвадалахары